Жолобок, Яр Бузовий — балка (річка) в Україні у Балаклійському районі Харківської області. Ліва притока річки Волоської Балаклійки (басейн Сіверського Дінця).

Опис 
Довжина річки приблизно 9,75 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 8,86 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,10. Формується декількома струмками та загатами. На деяких ділянках річка пересихає.

Розташування 
Бере початок у селі Крючки. Тече переважно на північний захід через село Бригадирівку і впадає в річку Волоську Балаклійку, ліву притоку річки Балаклійки.

Цікаві факти 
 На лівому березі річки пролягає автошлях  (автомобільний шлях міжнародного значення на території України), Київ — Харків — КПП Довжанський (державний кордон з Росією).
 У XX столітті на річці існували газгольдер та декілька газових свердловин, а у XIX столітті — багато вітряних млинів.

Примітки

Джерела

Посилання 

Малі річки України
Річки Харківської області
Річки Балаклійського району